Buitenzintuiglijke waarneming, waarneming met een zesde zintuig, waarvan niet wetenschappelijk is aangetoond dat het bestaat.
 Het Zesde Zintuig (Nederland), een Nederlands televisieprogramma waarin op zoek gegaan wordt naar de beste paragnost, helderziende of het beste medium
 Het Zesde Zintuig (Vlaanderen), een Vlaams televisieprogramma waarin presentator Johan Terryn mensen test die beweren over een zesde zintuig te beschikken